

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest nich 8, w tym 5 podstawowych
 Dziedzice – część miasta Czechowice-Dziedzice
 Dziedzice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bielsk
 Dziedzice – wieś w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Strzeleczki
 Dziedzice – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Domaszowice
 Dziedzice – część wsi Podlewkowie w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narewka
 Dziedzice – część wsi Zbójna w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Zbójna
 Dziedzice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Lądek
 Dziedzice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Barlinek

Nazwy miejscowości w Polsce